Kusmina ist der Familienname folgender Personen:

 Galina Wassiljewna Kusmina (1929–2017), russische Mathematikerin
 Jekaterina Anatoljewna Kusmina (* 1996), russische Curlerin 
 Jelena Jefimowna Kusmina (1931–2013), sowjetisch-russische Archäologin, Kulturologin und Hochschullehrerin
 Ninel Nikolajewna Kusmina (1937–2020), sowjetisch-russische Architektin und Restauratorin
 Marija Igorewna Kusmina (* 2005), russische Nordische Kombiniererin